Maximum Overdrive (band), een punkrockband uit de Nederlandse stad Leiden
 Maximum Overdrive (film), een Amerikaanse film uit 1986